Als Reiterspiele werden im Pferdesport

 Polo (Sport), Reiterspiel mit einem Ball,

und folgende neuzeitlichen Wettkämpfe bezeichnet:

 die seit 1990 als Weltmeisterschaften alle vier Jahre ausgetragenen Weltreiterspiele
 allgemein die Reitsportwettbewerbe der Olympischen Sommerspiele
 speziell die Reitsportwettbewerbe der Olympischen Sommerspiele 1956 von Melbourne, die in Stockholm stattfanden, siehe Olympische Sommerspiele 1956/Reiten